Kontakter steht für:

 Kontakter, Fachzeitschrift für Marketing, siehe Verlag Werben & Verkaufen
 Werbe-Kontakter, Berater einer Werbeagentur, siehe Werbeagentur#Kontakt/Beratung